Амби́вии () — древний плебейский род неустановленного происхождения, возникший в Риме незадолго до начала Второй Пунической войны. Среди его представителей истории наиболее известны следующие личности:

 Луций Амбивий Турпион (II в. до н. э.), выдающийся театральный актёр времён Теренция. Античные авторы отмечали его ярко выраженную игру на подмостках, сравнивая его с Росцием Галлом;
 Марк Амбивий (I в. до н. э.), писал о поваренном и пекарном искусстве во времена диктатуры Луция Корнелия Суллы;
 Луций Амбивий, сын Луция, Пет (I в. до н. э.), имя фигурирует в надписи, обнаруженной на одном из камней Латинской дороги.

Примечания

Литература 
 ;
 ;
 Klebs E. Ambivius 2 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1894. — Bd. I, 2. — Sp. 1804;
 Klebs E. Ambivius 4 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1894. — Bd. I, 2. — Sp. 1804.

Древнеримские роды